Capitan ist Ortsname von
 Capitan (New Mexico)
 Capitan (Louisiana)
 Capitan Mountains, New Mexico

Siehe auch:
 Capitán 
 Captain 
 El Capitan